Seznam brigad z zaporedno številko 75.

Seznam 
 Pehotne
 75. pehotna brigada (ZDA)

 Artilerijske
 75. poljska artilerijska brigada (ZDA)

Glej tudi